Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier IVa, se dispute à São Paulo du 14 au .

Rita Kuti-Kis remporte le simple dames. En finale, elle bat Paola Suárez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Bresil
Sport au Brésil en 2000
Compétition de tennis à São Paulo
Tennis en février 2000